Gruppspelet i Uefa Europa League 2019/2020 spelades från den 19 september till den 12 december 2019, totalt 48 lag tävlade i gruppspelet.

Gruppindelning

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Källor 
Officiell hemsida

Uefa Europa League 2019/2020